Гусовский, Сергей:
 Гусовский, Сергей Владимирович (1915—1983) — генеральный директор киевского завода «Арсенал», Герой Социалистического Труда.
 Гусовский, Сергей Михайлович (род. 1966) — депутат Киевсовета, председатель фракции «Объединение «Самопомощь» в Киевском городском совете, предприниматель-ресторатор, внук С. В. Гусовского.